Dorfkirche Schöneiche steht für:

 Dorfkirche Kleinschönebeck, Dorfkirche in der Gemeinde Schöneiche
 Schlosskirche Schöneiche, frühere Dorfkirche